Казимир-Перье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Казимир-Перье, Жан (1847—1907) — французский банкир и государственный деятель, президент Франции времён Третьей Республики.
 Казимир-Перье, Огюст (1811—1876) — французский дипломат и политик.